Hicksville steht für:

 Hicksville (Ohio), Stadt in Ohio, Vereinigte Staaten
 Hicksville (New York), Weiler in New York, Vereinigte Staaten